Стэ́плтон () — фамилия.

Известные носители:
 Стэплтон, Вивиан (более известна под фамилией Блейн; 1921—1995) — американская актриса и певица.
 Стэплтон, Крис (род. 1978) — американский кантри-певец и автор-исполнитель.
 Стэплтон, Морин (1925—2006) — американская актриса.
 Стэплтон, Фрэнк (род. 1956) — ирландский футболист и футбольный тренер.
 Стэплтон, Пэт (1940—2020) — канадский хоккеист, тренер.
 Стэплтон, Тим (род. 1982) — американский хоккеист.

Псевдонимы 
 Джин Стэплтон (настоящее имя Жа́нна Мю́ррей; 1923—2013) — американская актриса.